

Cinema 
Incubi (Two-Fisted Tales) – film del 1991 diretto da Robert Zemeckis

Letteratura 
Incubi (The Door to December) – romanzo di Dean Koontz del 1985
Incubi – antologia di racconti horror italiani del 2007